Le mot morio apparaît dans le nom latin de plusieurs animaux et plantes :

Zoologie 
 Le morio (Nymphalis antiopa) est un lépidoptère (papillon) de la famille des Nymphalidae.
 Le Rufipenne morio (Onychognathus morio) et le Geai enfumé (Psilorhinus morio, syn. Cyanocorax morio), deux espèces de passereau.
 Bolitoglossa morio, espèce d'amphibien urodèle.
 Epinephelus morio (mérou nègre), poisson de mer.
 Protaetia morio, espèce d'insecte de la famille des cétoines. 
 Pugilina morio, mollusque gastéropode marin.

Botanique 
 Anacamptis morio, syn. Orchis morio, orchidée.
Le Morio-Muskat est un cépage allemand dû à Peter Morio.

Patronymie 
Morio est un nom de famille français. Il est porté notamment par une famille originaire de Chantelle (Allier), à laquelle appartiennent :
 Annet Morio de L'Isle (1779-1828), général français du Premier Empire ;
 Joseph Antoine Morio de Marienborn (1771-1811), colonel français, général de division au service du roi de Westphalie Jérôme Bonaparte, frère du précédent.

Morio Asaka est un réalisateur de série d'animation japonais, né en 1967.